Грамши — фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Грамши, Антонио — итальянский журналист и политический деятель.

Топоним 
 Грамши — город и муниципалитет в области Эльбасан в центральной Албании.
 Грамши — один из 36 округов Албании.